Wattenwil ist die geographische Bezeichnung zweier Orte im Kanton Bern, Schweiz:
Wattenwil, Gemeinde im Gürbetal (vormals Amtsbezirk Seftigen, jetzt Verwaltungskreis Thun)
Wattenwil (Worb), Ortschaft der Gemeinde Worb (früher Amtsbezirk Konolfingen, jetzt Verwaltungskreis Bern-Mittelland)

Siehe auch den Familiennamen von Wattenwyl